Отриколи () је насеље у Италији у округу Терни, региону Умбрија.

Према процени из 2011. у насељу је живело 962 становника. Насеље се налази на надморској висини од 191 м.

Становништво 
Према резултатима пописа становништва 2011. у општини је живело 1.915 становника.

Партнерски градови 
  Gmina Mstów

Види још 
 Покрајине Италије
 Италијани

Референце

Литература

Спољашње везе 

 
 
 

Насеља у округу Терни
Википројект географија/Насеља у Италији